L'anarchisme apparait en Jordanie en 2008, avec la création d'un groupe d'une vingtaine de personnes, composé de jordaniens et de palestiniens.

Sources
 Panorama de l'anarchisme en Jordanie aujourd'hui, Anarkismo.net, lire en ligne.

Liens externes
 Jordaniens anarchistes الاناركية بالاردن, blog actif jusqu'en 2009, principalement en arabe.

Articles connexes
 Histoire de l'anarchisme
 Anarchisme par zone géographique
 Anarchisme en Égypte

Notes et références

Jordanie
Histoire de la Jordanie
Histoire de l'anarchisme